Le championnat du Sri Lanka d'échecs est une compétition qui permet de désigner le meilleur joueur d'échecs du Sri Lanka. Il est organisé par la Fédération sri lankaise des échecs et a eu lieu pour la première fois en 1972. Le championnat du Sri Lanka d'échecs féminin s'est quant à lui tenu pour la première fois en 1979.

Vainqueurs du championnat national 

{| class="sortable wikitable"
! Année !! Vainqueur
|-
|1972/73||Christoper Parakrama
|-
|1974||G. A. S. Dissnayake
|-
|1975||R. Ananthan
|-
|1976||R. J. D. Ferdinands
|-
|1977||Harsha Aturupane
|-
|1978||L. C. Goonethilleke
|-
|1979||L. C. Goonethilleke et C. S. S. Pitigala (co-champions)
|-
|1980||T. D. R. Peiris et Harinlal Aturupane (co-champions)
|-
|1981||Harsha Aturupane
|-
|1982||Harsha Aturupane
|-
|1983||T. D. R. Peiris
|-
|1984||Harinlal Aturupane
|-
|1985||Harinlal Aturupane
|-
|1986||Harinlal Aturupane
|-
|1987||Ishan Weerakoon
|-
|1988||Harinlal Aturupane
|-
|1989||Harinlal Aturupane
|-
|1990||Pas d’édition cette année
|-
|1991||Pas d’édition cette année
|-
|1992||Harinlal Aturupane
|-
|1993||Pas d’édition cette année
|-
|1994||Muditha Hettigama
|-
|1995||T. D. R. Peiris
|-
| 1996 || Luxman Wijesuriya
|-
|1997||Nirosh De Silva
|-
|1998||Pas d’édition cette année
|-
|1999||Nirosh De Silva, Ruchira Amarasinghe, Uddama Amarawickrama (co-champions)
|-
| 2000 || Luxman Wijesuriya
|-
| 2001 ||Nirosh de Silva
|-
| 2002 ||Nirosh de Silva
|-
| 2003 ||Athula Russell
|-
| 2004 || T. D. R. Peiris
|-
| 2005 ||Athula Russell
|-
| 2006 ||Athula Russell
|-
| 2007 || G. C. Anuruddha
|-
| 2008 ||Athula Russell
|-
| 2009 ||Athula Russell
|-
| 2010 ||Athula Russell
|-
| 2011 ||Chamika Perera
|-
| 2012 ||Isuru Alahakoon
|-
| 2013 ||Isuru Alahakoon
|-
| 2014 ||Isuru Alahakoon
|-
| 2015 ||Dulan Edirisinghe
|- 
| 2016 ||Rajeendra Kalugampitiya
|- 
| 2017 ||Minul Doluweera
|-
| 2018 ||Isuru Alahakoon
|-
| 2019 ||Harshana Thilakarathne
|-
| 2020 || Ranindu Dilshan Liyanage
|-
| 2021 || 
|-
| 2022 || Susal de Silva
|}

Lauréates du championnat féminin 

{| class="sortable wikitable"
! Année !! Vainqueur
|-
| 1979 ||Anoja Senevirate
|-
| 1980 || Suneetha Wijesuriya et Rosana Jayasuriya
|- 
| 1981 ||Amarangi De Silva
|-
| 1982 ||Suneetha Wijesuriya
|- 
| 1983 ||Suneetha Wijesuriya
|-
| 1984 ||Suneetha Wijesuriya
|- 
| 1985 ||Amarangi De Silva
|-
| 1986 ||Suneetha Wijesuriya
|-
| 1987 ||Suneetha Wijesuriya
|- 
| 1988 ||Suneetha Wijesuriya
|-
| 1989 || Vineetha Wijesuriya et Nihara Amarawickrama
|-
| 1990 || Pas d’édition cette année
|-
| 1991 || Pas d’édition cette année
|- 
| 1992 ||Amarangi De Silva
|- 
| 1993 || Pas d’édition cette année
|- 
| 1994 ||Amarangi De Silva
|- 
| 1995 ||Suneetha Wijesuriya
|-
| 1996 ||Malintha Fernando
|-
| 1997 ||Suneetha Wijesuriya
|- 
| 1998 ||Vineetha Wijesuriya
|-
| 1999 ||Vineetha Wijesuriya
|-
| 2000 ||Vineetha Wijesuriya
|-
| 2001 ||Vineetha Wijesuriya
|-
| 2002 ||Vineetha Wijesuriya
|-
| 2003 ||Vineetha Wijesuriya
|-
| 2004 ||U. G. Y. Methmali
|-
| 2005 ||U. G. Y. Methmali
|-
| 2006 ||Pramodya Senanayake
|-
| 2007 ||Vineetha Wijesuriya
|-
| 2008 ||Vineetha Wijesuriya
|-
| 2009 || Sachini Ranasinghe
|-
| 2010 ||Dinushki Premanath
|-
| 2011 ||Sachini Ranasinghe
|-
| 2012 ||Sachini Ranasinghe
|-
| 2013 ||Sachini Ranasinghe
|-
| 2014 ||Dasuni Mendis
|-
| 2015 ||Dasuni Mendis
|- 
| 2016 ||Saumy Zainab
|- 
| 2017 ||Sayuni Gihansa Jayaweera
|- 
| 2018 ||Dinushki Premanath
|-
| 2019 ||Sayuni Gihansa Jayaweera
|-
| 2020 || 
|-
| 2021 || 
|-
| 2022 || 
|}

Notes et références 

Compétition fondée en 1979
Compétition fondée en 1972
Sri Lanka